Arrow kan syfta på:

 Arrow (robot) - en robot som har utvecklats och tillverkas i Israel
 Piper PA-28R Arrow – ett fyrsitsigt allmänflygplan (1960)
 Arrow (TV-serie) - en amerikansk TV-serie
 Arrow (musikalbum av Feeder) – ett musikalbum från 2017 av Feeder
 Arrow, Warwickshire - en by i Stratford-on-Avon i Warwickshire i England
 Gilbert John Arrow (1873–1948), brittisk entomolog